Hendrik Arnoud Laan (1735-1809)
 Hendrik Arnoud Laan (1780-1863), zoon van bovenstaande